Edina Gallovits-Hall e Polona Hercog erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Copa Bionaire 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Irina-Camelia Begu e Elena Bogdan che hanno battuto in finale Ekaterina Ivanova e Kathrin Wörle 2–6, 78–66, [11–9].

Teste di serie

  Nina Bratčikova /  Aleksandra Panova (semifinali)
  Eva Birnerová /  Andreja Klepač (semifinali)

  María Irigoyen /  Florencia Molinero (primo turno)
  Irina-Camelia Begu /  Elena Bogdan (campionesse)

Tabellone

Note 
 

Copa Bionaire 2011